Die 22. Auflage des Badminton-Europapokals fand vom 23. bis zum 26. September 1999 im österreichischen Dornbirn statt. Der gastgebende Verein Union BSC Dornbirn scheiterte klar in der Gruppenphase, lediglich ein Satzgewinn gegen den norwegischen Verein Kristiansand BK gelang ihm. Im Finale besiegte der deutsche Vertreter BC Eintracht Südring Berlin den niederländischen Verein Sportschool van Zijderveld mit 5:1. Dass die deutschen ein Topteam hatten, zeigte sich im Halbfinale, als man den dänischen Topfavoriten und Titelverteidiger Kastrup-Magleby BK besiegen konnte. Dies war bisher das einzige Mal, dass ein deutsches Team den Wettbewerb gewinnen konnte. Dagegen scheiterte zum vierten Mal ein niederländisches Team im Finale.

Die Ergebnisse

Weblinks 
 www.sbg.ac.at (englisch)

1999
Europapokal 1999
Europapokal 1999